King Solomon’s Mines steht für:

 König Salomos Schatzkammer, Roman von Henry Rider Haggard
 King Solomon’s Mines (1919), südafrikanischer Stummfilm
 King Solomon’s Mines (1937), britischer Spielfilm